Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1938, die vom 25. bis 28. Februar in Lahti in Finnland stattfand, kam ein Wettbewerb in der Nordischen Kombination zur Austragung. 

Bei der 11. Austragung der Nordischen Kombination als Wettbewerb der Nordischen Skiweltmeisterschaft starteten 54 Sportler im Skilanglauf über 18 km, den Olaf Hoffsbakken mit fast drei Minuten Vorsprung vor John Westbergh und Magnar Fosseide für sich entscheiden konnte. Der im Endklassement drittplatzierte Hans Vinjarengen kam auf den fünften Rang. 

Im Sprunglauf gingen noch 52 Sportler an den Start. Das Kombinationsspringen entschied der Finne Timo Murama für sich. Auf den Plätzen folgten der Pole Stanisław Marusarz und der Norweger Torstein Skinnarland. Die Ränge sechs und sieben belegten der Österreicher Walter Delle Karth und der Deutschböhme Hans Lahr. Für die Entscheidung um den Gesamtsieg kam aufgrund des langlauflastigen Reglements keiner der Top-Skispringer in Frage. 

Hoffsbakken krönte sich mit Hilfe seines Vorsprunges aus dem Skilanglauf mit dem 21. Sprungrang zum Weltmeister der Nordischen Kombination für 1938. Es blieb dies der größte Erfolg seiner Karriere. Auch dem Schweden Westbergh genügte Rang 23 im Springen zur Silbermedaille und damit zu seinem Karrierehighlight. Die beste Sprungleistung der Medaillengewinner zeigte der 33-jährige "Altstar" Hans Vinjarengen mit dem 12. Platz. Er gewann mit der Bronzemedaille nach seinen Weltmeistertitel 1929 und 1930, sowie der Bronzenen 1934, bereits seine vierte WM-Medaille. 

Die besten Leistungen der Mitteleuropäer zeigten im Gesamtklassement der Schweizer Adi Gamma und der Deutschböhme Gustav Berauer mit den Rängen 14 und 15.

Einzel (K-70/18 km) 
Datum: Samstag, 26. und Sonntag, 27. Februar 1938;

Austragungsorte: Skilanglauf: Lahti; Sprunglauf: Salpausselkä-Schanze 

Teilnehmer: 61 genannt; 54 gestartet; 52 gewertet;

Hans Lahr / Jan Lahr und Gustav Berauer war zweimal genannt. Wahrscheinlich war von beiden tschechoslowakische Skiverbänden unabhängig genannt.
Tomizo Kikuchi war nicht genannt. Wahrscheinlich hat statt des zweiten Jan Lahr teilgenommen.

Quellen 
 Yhdistetty 18 km + mäki 26.-27.2.1938 Lahdenmuseot 
 18 km hiihto miehet 26.2.1938 Lahdenmuseot 
 18 km:n mutromaahiihto ja yhdistetyn kilpailun hiihto - Course de fond (18 km), spéciale et combinée, Wettbewerbprogram für WM 1938, s. 89-99, in Lahdenmuseot, Lahti
 Yhdistetyn kilpailun mäenlasku - Concours de saut combiné, Wettbewerbprogram für WM 1938, s. 109-110, in Lahdenmuseot, Lahti
 Sportsmanden (norwegisch) vom 24. Februar 1938, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Sportsmanden (norwegisch) vom 28. Februar 1938, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo

Zeichenerklärung 
 * = Sprung als gestürzt gewertet
 DNF = Did not finish (nicht beendet, aufgegeben)
 DNS = Did not start (nicht gestartet)

Nordische Kombination
Manner 1938
Sportveranstaltung in Lahti
Sportveranstaltung 1938